Bjarne Kraushaar – cestista tedesco
 Karina Kraushaar – attrice tedesca
 Silke Kraushaar-Pielach – ex slittinista tedesca
 Wolfgang Kraushaar – politico e storico tedesco